XXXIII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2018 rozgrywane były między 14 a 20 maja w stolicy Rosji, Moskwie.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2018 w zapasach
Zapasy w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
2018 w Rosji
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach